Ekstraliga czeska w rugby (2018) – dwudziesta piąta edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w rugby union w Czechach. Zawody odbywały się w dniach 30 marca – 10 listopada 2018 roku. Tytułu mistrzowskiego zdobytego przed rokiem broniła drużyna RC Sparta Praga.

W barażach o półfinał lepsze okazały się zespoły reprezentujące Říčany i Vyškov, zaś w półfinałach zwyciężyły zespoły wyżej rozstawione – Tatra i Sparta. Daty meczów o medale zostały następnie przesunięte z uwagi na protest złożony przez klub ze Smíchova – z powodu występu w barwach Sparty nieuprawnionego gracza została ona ukarana ostatecznie walkowerem, a do finału awansował RC Vyškov. W finale zawodnicy Tatry prowadzili już nawet dwudziestoma punktami, na początku drugiej połowy meczu ich przewaga stopniała do sześciu, jednak utrzymali ją do końca spotkania zdobywając tym samym siódmy tytuł mistrza kraju.

System rozgrywek 
Początkowo planowane było rozegranie mistrzostw w ośmiozespołowej obsadzie. Do zawodów przystąpiło jednak siedem zespołów, a system rozgrywek po raz kolejny został całkowicie zreformowany. Rozgrywki ligowe w pierwszej fazie prowadzone były w ramach jednej grupy systemem ligowy w okresie wiosna-jesień. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. Druga faza rozgrywek obejmowała mecze systemem pucharowym: bezpośredni awans do półfinałów uzyskała czołowa dwójka ligowej tabeli, reszta zespołów walczyła zaś w dwóch parach o pozostałe dwa miejsca w półfinałach.

Faza zasadnicza

Faza pucharowa 

Play-off

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek rugby w Czechach
2018 w rugby union
2018 w Czechach